Сергиевский скит — название нескольких скитов православных монастырей, данное им в честь Сергия Радонежского:

Россия 
 Сергиевский скит — скит Валаамского монастыря.
 Сергиевский скит — скит Тихоновой пустыни.
 Сергиевский скит — скит Троице-Сергиевой лавры.
 Сергиевский скит — скит Соловецкого монастыря.
 См. также 
 Церковь Сергия Радонежского